Spojení písmene E a číslice 26 může mít různé významy:

 Evropská silnice E26
 BMW M1 (E26)